KGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kananga (Repubblica Democratica del Congo)
 kga – codice ISO 639-3 della lingua koyaga